Cerco de Harrán puede referirse a:

 Un evento de la Batalla de Harrán (1104)
 Cerco de Harrán (609 a.C.)